Hollywood Forever:

 Hollywood Forever — кладбище в Голливуде, расположенное на бульваре Санта-Моника.
 Hollywood Forever — седьмая серия первого сезона американского телесериала «90210: Новое поколение».
 Hollywood Forever — альбом группы L.A. Guns